Сан Педро Почутла има више значења:

 Општина Сан Педро Почутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Почутла (Сан Педро Почутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику